Ludzie:
 Alison Sweeney
 Charles Sweeney
 Peter Sweeney

Zobacz też:
 (8378) Sweeney – planetoida
 Sweeney Todd – film w reżyserii Tima Burtona
 Sweeney wśród słowików – wiersz T.S. Eliota